Jan Emmens kan verwijzen naar de volgende personen:

 Jan Emmens (politicus) (1897-1988), een Naaldwijks politicus en bestuurder
 Jan Emmens (ingenieur) (1894-1974), Nederlands ingenieur (o.a. werkzaam bij Heineken); vader van Jan Ameling Emmens (1924-1971)
 Jan Emmens (kunsthistoricus en dichter) (1924-1971), Nederlands dichter en kunsthistoricus; zoon van Jan Ameling Emmens (1894-1974)